Sant'Agostino nello studio è il titolo di tre dipinti omonimi:

Sant'Agostino nello studio – di Botticelli, versione del 1480 conservata nella galleria degli Uffizi di Firenze
Sant'Agostino nello studio – di Botticelli, versione del 1490-1495 conservata nella Chiesa di Ognissanti di Firenze
Sant'Agostino nello studio – di Vittore Carpaccio